Tijekom Kandijskog rata:
 Bitka kod Dardanela (1654.)
 Bitka kod Dardanela (1655.)
 Bitka kod Dardanela (1656.)
 Bitka kod Dardanela (1657.)

Ostalo:
 Bitka kod Dardanela (1807.), tijekom Rusko-turskog rata 1806. – 1812.